Макси́м Шевче́нко: Шевченко, Максим Александрович (род. 1983) — российский футболист.
 Шевченко, Максим Игоревич (род. 1980) — казахстанский футболист.
 Шевченко, Максим Леонардович (род. 1966) — российский журналист, общественный и политический деятель, Лидер Российской партии свободы и справедливости (с 2021).